Whitesburg – città statunitense nella Georgia
Whitesburg – città statunitense nel Kentucky